Don Camillo und das rothaarige Mädchen steht für:
 einen Roman von Giovanni Guareschi, siehe Don Camillo und die Rothaarige
 einen unvollendeten Film, siehe Don Camillo e i giovani d’oggi (unvollendet)
 einen 1972 veröffentlichten Film, siehe Don Camillo und das rothaarige Mädchen (1972)